Bemahatazana (Menabe), plaats in Madagaskar, regio Manabe
 Bemahatazana (Bongolava), plaats in Madagaskar, regio Bongolava